Canción

«Shirt» es una canción de la cantautora estadounidense SZA de su segundo álbum de estudio, SOS lanzada como sencillo el 10 de enero de 2023. La letra de la canción habla sobre la lucha emocional de estar en una relación donde la confianza es difícil y no siempre se siente el valor.